Le tournoi de tennis de Dublin est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968 se dispute du 8 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Haydon-Jones.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Ann Haydon-Jones.

En double mixte, la paire Margaret Smith Court et Ken Fletcher enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Dublin

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1968
Dublin